Devold ist der Familienname folgender Personen:

 Hallvard Devold (1898–1957), norwegischer Polarforscher
 Finn Devold (1902–1977), norwegischer Polarforscher
 Harald Devold (1964–2016), norwegischer Jazz-Musiker
 Kristin Krohn Devold (* 1961), norwegische Politikerin und Ökonomin
 Simon Flem Devold (1929–2015), norwegischer Autor, Journalist und Jazzmusiker

Sonstiges:
 Devoldnuten, ein nach Hallvard Devold benannte Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika